Суперкубок Європи 1978 — 5-й розіграш Суперкубка Європи. У турнірі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1977—1978 англійський «Ліверпуль» та переможець Кубка володарів кубків 1977—1978 бельгійський «Андерлехт». Вдруге в історії титул володаря Суперкубка Європи здобув «Андерлехт».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1977—1978
 Кубок володарів кубків 1977—1978

Посилання 
 Суперкубок Європи 1978  
 Суперкубок Європи 1978 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1978 у футболі
1978